Сиракуза — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Сиракуза — провінція в Італії, у регіоні Сицилія.